Il singolare  del Gerry Weber Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Philipp Kohlschreiber era il detentore del titolo ma è stato sconfitto in semifinale dal connazionale Tommy Haas. In finale Haas ha superato Roger Federer per 7-65, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno:

 Rafael Nadal (quarti di finale)
 Roger Federer (finale)
 Tomáš Berdych (quarti di finale)
 Aleksandr Dolgopolov (secondo turno)

 Milos Raonic (quarti di finale)
 Marcel Granollers (secondo turno)
 Andreas Seppi (primo turno)
 Philipp Kohlschreiber (semifinale)

Qualificati 

  Miša Zverev (primo turno)
  Zhang Ze (secondo turno)

  Konstantin Kravčuk (primo turno)
<li>  Tim Smyczek (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Gerry Weber Open 2012
ATP World Tour 2012